El elefante es la pieza predecesora del alfil en ajedrez. Es llamada Obispo en inglés y otros idiomas, a excepción del español y el portugués. Se la encuentra en juegos como el Chaturanga, Shatranj, y el Xiangqi.

Historia 

Su origen se encuentra probablemente en la India donde tiene el nombre de hasty o gaja. Esta pieza debió ser una de las originales del juego, puesto que se la encuentra en las formas de ajedrez más antiguas conocidas. Tanto en el Chaturanga como en el Shatranj, la pieza podía saltar un escaque en diagonal, pero según H. J. R. Murray, escritor de History of Chess, hay dos movimientos sugeridos además de este. Una de las sugerencias era que la pieza podía saltar un escaque ortogonalmente, y el otro era igual al movimiento del General Plateado en el Shōgi: una casilla en diagonal en cualquier dirección, o una hacia delante.

Cuando el ajedrez llegó a Persia, se tradujo el nombre en sánscrito a la palabra pil. Luego los musulmanes heredaron el juego de los persas, y el nombre se modificó pasando a ser alfil.

Juegos 

Además del Chaturanga y el Shatranj, el elefante aparece en el ajedrez chino, cuyo nombre en chino, Xiangqi (象棋), significa "juego del elefante". En este juego, mueve dos intersecciones en diagonal, siempre y cuando el punto intermedio esté vacío, y no puede atravesar el río que divide el tablero. Hay una distinción entre el elefante negro y su pieza homóloga roja, ya que esta última es llamada ministro.

En el ajedrez de Tamerlán, el elefante puede saltar dos escaques en diagonal, sin importar que haya una pieza en el escaque intermedio.

En el ajedrez birmano, el elefante se mueve un escaque en diagonal, o un escaque hacia delante, como el General Plateado en el ajedrez japonés.

Valor 
El elefante, si se considera que su movimiento es el de saltar una casilla en diagonal, es apenas más valioso que un peón, puesto que sólo puede moverse por ocho escaques distintos en un tablero de 8x8. Según Murray, dada la debilidad de esta pieza, se hicieron experimentos al evolucionar el ajedrez atribuyendo al elefante movimientos distintos, para aumentar su potencial.

Véase también 
 Alferza.
 Alfil.
 Historia del ajedrez.

Referencias 
 Piececlopedia: Alfil - The Chess Variant Pages.
 Sittuyin: Burmese Chess - The Chess Variant Pages.
 Tamerlane chess - The Chess Variant Pages.
 Xiangqi: Chinese Chess - The Chess Variant Pages.

Historia del ajedrez
Piezas de ajedrez mágico
Términos de ajedrez